rok 44
 liczba 44
 "44 / Czterdzieści i Cztery" – periodyk kulturalny
 komiks 44
 44 – album polskiej grupy muzycznej Hedfirst